Кэл О’Ра́йли (; род. , Торонто, Онтарио, Канада) — канадский хоккеист, центральный нападающий. Игрок клуба НХЛ «Миннесота Уайлд». У Кэла есть младший брат Райан О’Райли.

Игровая карьера

Достижения 
 Участник Матча всех звёзд АХЛ — 2009

Статистика

Ссылки 

Хоккеисты Канады
Хоккеисты НХЛ
Игроки «Уинсор Спитфайрз»
Игроки «Милуоки Эдмиралс»
Игроки «Нэшвилл Предаторз»
Игроки «Аризона Койотис»
Игроки «Портленд Пайретс»
Игроки «Уилкс-Барре/Скрэнтон Пингвинз»
Игроки «Питтсбург Пингвинз»
Хоккеисты КХЛ
Игроки ХК «Металлург» Магнитогорск
Игроки ХК «Южный Урал»
Игроки «Ютика Кометс»
Задрафтованные ХК «Нэшвилл Предаторз»